Елинек, также Еллинек (Jelinek, Jellinek) — чешская и немецкая фамилия.

 Известные носители
 Еллинек, Адольф (1820—1893) — австро-венгерский еврейский учёный и проповедник.
 Еллинек, Георг (1851—1911) — немецкий политический философ, сын Адольфа Еллинека.
 Еллинек, Герман (1823—1848) — немецкий писатель, брат Адольфа Еллинека.
 Елинек, Давид (род. 1990) — чешский баскетболист.
 Елинек, Карл (1822—1876) — австрийский метеоролог.
 Еллинек, Мерседес (1889—1929) — дочь австрийского предпринимателя Эмиля Еллинека, в честь которой названа автомобильная марка «Мерседес».
 Еллинек, Мориц (1823—1883) — венгерский предприниматель, брат Адольфа и Германа Еллинеков.,
 Елинек, Рудольф (род. 1935) — чешский и чехословацкий актёр.
 Елинек, Томаш (род. 1962) — чешский хоккеист, нападающий; бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года в составе сборной Чехословакии.
 Елинек, Франтишек (1890—1977) — чешский академический художник.
 Елинек, Ханс (1901—1969) — австрийский композитор и музыкальный педагог.
 Елинек, Эдвард (1855—1897) — чешский литератор.
 Елинек, Эльфрида (род. 1946) — австрийская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе 2004 года.
 Еллинек, Эмиль (1853—1918) — европейский предприниматель, член правления компании «Daimler-Motoren-Gesellschaft».

См. также 
 Йеллинек, Богдан (1851—1874) — чешский поэт и писатель.